Cameron är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Namnet används även som förnamn av både män och kvinnor. Det är av gaeliskt ursprung och betyder krokig näsa. Den i senare tid mest omtalade personen med namnet är David Cameron, brittisk premiärminister 2010–2016. 
Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Cameron 
 Angus Cameron (1826–1897), amerikansk senator
 Bert Cameron (född 1959), amerikansk löpare
 Candace Cameron Bure (född 1976), amerikansk skådespelare och filmproducent
 Charles Cameron (1745–1812), skotsk arkitekt
 Charles Duncan Cameron (1825–1870), brittisk militär och diplomat
 Cody Cameron (född 1970), amerikansk röstskådespelare
 Colin Cameron (född 1972), skotsk fotbollsspelare och -tränare
 David Cameron (född 1966), brittisk politiker
 David Young Cameron (1865–1945), skotsk konstnär
 Debbie Cameron (född 1958), amerikansk-dansk sångerska
 Del Cameron (1920–1979), amerikansk travtränare och travkusk
 Donald Cameron (1916–1961), brittiskkommendörkapten och krigshjälte
 Dove Cameron (född 1996), amerikansk skådespelare och sångare 
 Dwayne Cameron (född 1981), nyzeeländsk skådespelare
 Etta Cameron (1939–2010), bahamas-dansk sångerska 
 Geoff Cameron (född 1985), amerikansk fotbollsspelare
 Harry Cameron (1890–1953), kanadensisk ishockeyspelare
 Hilda Cameron (1912–2001), kanadensisk löpare
 J. Donald Cameron (1833–1918), amerikansk minister och senator
 Jack Cameron (1902–1981), kanadensisk ishockeyspelare
 James Cameron (född 1954), amerikansk filmmakare
 Jenny Cameron (årtal oklart, levde på 1700-talet), skotsk jakobitisk hjältinna
 Juan Cameron (född 1947), chilensk poet och journalist
 Julia Cameron (född 1948), amerikansk författare
 Julia Margaret Cameron (1815–1879), brittisk fotografipionjär
 Kenneth D. Cameron (född 1949), amerikansk astronaut
 Kirk Cameron (född 1970), amerikansk skådespelare
 Malcolm Cameron (1873–1954), biolog
 Matt Cameron (född 1962), amerikansk rocktrummis
 Michelle Cameron (född 1962), amerikansk konstsimmerska
 Paul Cameron (född 1939), amerikansk psykolog
 Peter Cameron (1847–1912), engelsk insektsforskare specialiserad på Hymenoptera
 Peter Cameron (född 1947), australiensisk matematiker känd bland annat för Cameron–Erdős förmodan
 Ralph H. Cameron (1863–1953), amerikansk senator
 Richard Cameron (1648–1680), skotsk predikant
 Rondo Cameron (1925–2001), amerikansk professor i ekonomisk historia
 Simon Cameron (1799–1889), amerikansk minister och senator
 Tracy Cameron (född 1975), kanadensisk roddare
 Verney Lovett Cameron (1844–1894), brittisk Afrikaforskare
 William E. Cameron (1842–1927), amerikansk borgmästare och guvernör

Källor 

Skotska efternamn